Jeanne kan syfta på:

 Jeanne (namn) – ett franskt kvinnonamn
 Jeanne av Frankrike (1464–1505), fransk prinsessa, drottning och helgon, dotter till Ludvig XI av Frankrike
 Jeanne d’Arc (1412–1431), Frankrikes nationalhelgon
 Orkanen Jeanne – en tropiska cyklon som 2004 drabbade Haiti, Bahamas och Florida